Руяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Руяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор